Stockholm Open 2021, właśc. Intrum Stockholm Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Stockholm Open rozgrywany w dniach 7–13 listopada 2021 roku w Sztokholmie na kortach twardych w hali o puli nagród 711 275 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021 w Szwecji
2021